Shenlong é um dragão da mitologia chinesa.

Shenlong também pode se referir à:
 Shenglong, personagem da franquia Dragon Ball.

Ver também
Sheng Long

Desambiguação